

Жондза — село в гміні Якубув Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Жондза — село в гміні Станіславув Мінського повіту Мазовецького воєводства